Стоич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стоич, Драгица (более известна под фамилией Кончар; 1915—1942) — югославская партизанка, участница Народно-освободительной войны, Народная героиня Югославии.
 Стоич, Никола (род. 1974) — сербский спортсмен.